Натуральне число 1273
 1273 рік до нашої ери
 1273 рік нашої ери